Pirsch steht für
 eine Jagdart, siehe Jagd#Einzeljagd
 Pirsch (Zeitschrift), ein deutschsprachiges Jagdmagazin
 Peter Pirsch & Sons Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller

Pirsch ist der Familienname von:
 Adolf Pirsch (1858–1929), österreichischer Maler
 Joachim Pirsch (1914–1988), deutscher Ruderer
 Pete Pirsch (* 1969), US-amerikanischer Politiker